El término austral se utiliza para designar preferentemente puntos geográficos situados al sur; su contraparte es la voz boreal. Puede referirse:

Geografía 

 a Australia, país situado en el sur;
 al Hemisferio Austral o Hemisferio sur;
 al Océano Austral, el océano que rodea a la Antártida;
 al Polo Austral o Polo Sur;
 al Chaco Austral;
 a la Carretera Austral, prolongación de la Panamericana por la Patagonia chilena;
 al Sur, meridional o austral como punto cardinal.
.África austral

Periódicos y diarios 
 al Diario Austral;
 a La Opinión Austral, diario de Río Gallegos;
 a La Prensa Austral; ya

Universidades 
 a la Universidad Austral;
 a la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, en Argentina;
 a la Universidad Austral de Chile;

Otros usos 
 al austral, unidad monetaria de Argentina de 1985 a 1991;
 a Austral Líneas Aéreas, línea aérea argentina creada en 1971, desapareció en 2020;
 a Air Austral, una aerolínea francesa fundada en 1975;
 a Colección Austral, colección de libros de la editorial Espasa Calpe;
 a Villa Austral, barrio de la ciudad de Temuco, Chile.
 a Austral, una marca de ropa deportiva de Cantabria (España).
 a Cerveza Austral, marca de cerveza chilena originaria de Punta Arenas.
 a fuerza de infantería de marina austral, El Batallón de Infantería de Marina N.º 5 veterana de la guerra de malvinas

Enlaces externos